Guantánamo (provincie), een provincie in het land Cuba
 Guantánamo (stad), de hoofdstad van de gelijknamige provincie
 Guantánamobaai, een baai in de provincie
 Guantánamo, een rivier in deze provincie
 Guantanamo Bay, een basis van de Verenigde Staten in de provincie op Cuba
 Guantanamo (Outlandish), een nummer en single van de Deense band Outlandish

Zie ook 
 Guantanamera, 'vrouw uit Guantánamo', titel van een Cubaans lied
 Guantanamo blues, derde aflevering van het eerste seizoen van de serie Lilyhammer